

Astronomia 
17856 Gomes – asteroide

Persone 
Alberto Gomes – calciatore portoghese
André Gomes – calciatore portoghese
Antônio Carlos Gomes – compositore brasiliano
Aristides Gomes – politico guineense
Carlos António Gomes – calciatore portoghese
DeJon Gomes – giocatore di football americano statunitense 
Dinusha Gomes – sollevatrice singalese
Duarte Gomes – arbitro di calcio portoghese
Edigeison Gomes – calciatore guineense naturalizzato danese
Élton José Xavier Gomes – calciatore brasiliano
Euciodálcio Gomes – calciatore portoghese
Eurico Gomes – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Fernando Gomes – calciatore portoghese
Flora Gomes – regista guineense
Gil Gomes – calciatore angolano naturalizzato portoghese
Gilberto Gomes – ex calciatore portoghese
Heurelho da Silva Gomes, meglio noto come Gomes – calciatore brasiliano
João Gomes – cestista portoghese
João Gomes – ex schermidore portoghese
Joaquim Gomes – cestista angolano
José Gomes – calciatore portoghese di origini guineensi
Josep Antonio Gómes – calciatore andorrano
Keven Gomes – cestista capoverdiano con cittadinanza portoghese
Laurentino Gomes – giornalista, scrittore ed editore brasiliano
Manuel Pedro Gomes – ex calciatore e allenatore di calcio portoghese
Miguel Gomes – regista e critico cinematografico portoghese
Mike Gomes – calciatore svizzero
Naide Gomes – multiplista e lunghista saotomense naturalizzata portoghese
Nuno Gomes – dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese
Pepeu Gomes – cantante, compositore e chitarrista brasiliano
Ricardo Gomes – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Ryan Gomes – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense con cittadinanza capoverdiana
Sergio Santos Gomes – calciatore brasiliano
Vítor Gomes – calciatore portoghese